Uruguaiana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruguaiana, ort, Rio Grande do Sul, 
 Uruguaiana (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar